Моло́х:
 Молох — божество.
 Молох — ящерица семейства агамовых.
 «Молох» — фильм Александра Сокурова (1999).
 «Молох» — повесть Александра Куприна.
 Молох — персонаж компьютерной игры Mortal Kombat.
 «Молох» — сборник поздних произведений Станислава Лема.